Arthur Lee (diplomatico) (1740–1792), inviato statunitense in Francia;
 Arthur Taylor Lee (1945-2006), musicista statunitense, voce e chitarra del gruppo dei Love;
 Arthur Monroe Lee (n. 1977), cestista statunitense.